Bien público puede referirse a:

Derecho 
 Bien público (desde el punto de vista jurídico), aquel que pertenece o es provisto por el Estado, a cualquier nivel (gobierno central, municipal o local, a través de empresas estatales o municipales, o a través de cualquier organismo del sector público).

Prensa 
 El Bien Público, periódico uruguayo.